Недим Ђухерић је био југословенски и босанскохерцеговачки глумац и редитељ.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1966. || Сретни умиру двапут || /
|-
| 1968. || Уђи, ако хоћеш || /
|-
| 1968. || Сарајевски атентат || Данило Илић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Сарајевске приче (ТВ серија) || /
|-
| 1997. || Савршени круг || /
|}

Редитељ 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те_
|-
| 1989. || Човјек који је знао гђе је сјевер а гђе југ (ТВ филм) || /
|}

Асистент режије 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1969. || То (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци
Босанскохерцеговачки редитељи
Југословенски редитељи